Marriott:
 Marriott International — гостиничная сеть.
 Marriott Theatre в Иллинойсе.

См. также